Нифаново — название населённых пунктов в России:

 Нифаново — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Нифаново — деревня в Антроповском районе Костромской области.